Flying Dutchman ist:

 englische Bezeichnung für den Fliegenden Holländer, siehe Fliegender Holländer (Sage)
 eine Bootsklasse, siehe Flying Dutchman
 Flying Dutchman (South Carolina Canal and Rail Road Company), eine amerikanische Pferdelokomotive von 1829
 Lokomotive 3009 der GWR 3031 Class
 eine Bahnlinie zwischen London Paddington und Exeter zwischen 1849 und 1892, siehe Flying Dutchman (Bahnlinie)
 inoffizielle Bezeichnung des ersten Flying Coasters im Freizeitpark California's Great America (Santa Clara, Kalifornien), siehe Nighthawk (Carowinds)
 Modellbezeichnung für Flying Coaster der niederländischen Firma Vekoma
 Name einer Figur in der Comicserie SpongeBob Schwammkopf
 Standseilbahn am Cape Point in Südafrika, siehe Flying Dutchman (Standseilbahn)

Spitznamen:
 Cor Blekemolen (1894–1972), niederländischer Rennfahrer
 Wuert Engelmann (1908–1979), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Leichtathlet
 Anton Herman Gerard Fokker (1890–1939), niederländischer Flugzeugkonstrukteur
 Marcel Lüske (* 1953), niederländischer Pokerspieler
 Tom Okker (* 1944), niederländischer Tennisspieler
 Honus Wagner (1874–1955), US-amerikanischer Baseballspieler
 Epke Zonderland (* 1986), niederländischer Geräteturner
    
The Flying Dutchman ist Titel:

 des Stückes The Flying Dutchman; or, The Phantom Ship von Edward Fitzball (1827), siehe Fliegender Holländer (Sage)#Edward Fitzball
 des Stückes The Flying Dutchman; or The Spectral Ship von Douglas William Jerrold (1829)
 eines Albums von André Rieu von 2004
 einer Folge in der US-Fernsehserie The Ghost Busters

Siehe auch:
 Fliegender Holländer